Томас Ио́сифович Корга́нов (6 июля 1925 года, Баку – 30 марта 2015 года, Москва) — советский, российский и армянский композитор, ученик В. А. Цуккермана и В. Я. Шебалина, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), Кавалер Ордена Дружбы (1997), Лауреат Премии Правительства Москвы.
Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Основные музыкальные произведения 
Для хора a cappella
 Лирический хоровой цикл (сл. А. Исаакяна, 1960)
 Я со звездами рядом (сл. Э. Мошковской, 1966)
 Радуга (сл. Б. Дубровина, 1967)
 Четыре настроения (сл. Б. Дубровина, Ф. Искандера, А. Твардовского, 1968)
 Три детских хора (сл. Б. Дубровина, Л. Некрасовой, 1968)
 Человек (сл. Л. Мартынова, В. Шефнера, Б. Дубровина, 1970)
 Пять картин (сл. Э. Мошковской, 1970)
 Три прелюдии и фуги (1972—1975)

Для смешанного хора a cappella, чтеца и группы ударных инструментов:

«Давид Сасунский», хоровая симфония в трех частях (Три фрески по мотивам одноимённого армянского народного эпоса, 1980)

Для хора и симфонического оркестра
 Оратория «Я живу на свете» (сл. Э. Мошковской, 1972)

Для симфонического оркестра
 Весенняя сюита (1956)
 Маленькая сюита (1968)
Для трубы и симфонического оркестра
 Концерт (1977)

Струнный квартет (1960)

Соната для скрипки и фортепиано (1953)

Соната для флейты и фортепиано (1977)

Соната для альта и фортепиано (1981)

24 пьесы разных степеней трудности для флейты и фортепиано (1970—1976)

Прелюдия, Токката, Постлюдия для органа (1976)

Для хора, солистов) инструментального ансамбля и фортепиано: «Я тоже буду шофером (маленькие сцены на улицах большого города», сл. Э. Мошковской, 1977)

Для голоса и фортепиано: 5 стихотворений на слова С. Щипачева (1963)

Романсы на слова О. Шираза, А. Граши

Песни, в том числе детские

Музыка к драматическим спектаклям, в том числе «Дон-Кихот ведет бой» (МХАТ) и "Смерть Ивана Ильича" (Театр им. Гоголя)

Музыка к кинофильмам

Музыка к радиопостановкам, в том числе:

 «Самый правдивый человек на свете» (1975), режиссер Борис Тираспольский
 «Сказание о Кришне» (1977), режиссер Борис Тираспольский

Обработки греческих и датских песен для детей

Статьи 
«Кино и музыка. Исследование» (совм. с И. Д. Фроловым). М., 1964
«Грант Григорян» (в кн.: Грант Григорян. Воспоминания, очерки, статьи. М., 1971)
 «В. Тормис» («МЖ», 1974, № 14)
 «В. Шебалин» («СМ», 1977, № 6)

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Московской консерватории
Заслуженные деятели искусств РСФСР
Композиторы СССР
Композиторы России
Кинокомпозиторы СССР
Кинокомпозиторы России
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Члены Союза композиторов СССР
Члены Союза композиторов России